Соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 1500 метров на зимних Олимпийских играх 2022 проходили 7 февраля на Национальном конькобежном стадионе. В соревновании приняли участие 30 спортсменок, представляющие 16 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась по результатам четырёх этапов Кубка мира 2021/22.

Олимпийской чемпионкой 2018 года была нидерландка Ирен Вюст. Она вновь завоевала золотую медаль, установив при этом новый олимпийский рекорд. Вюст стала четвёртой женщиной в истории, кто выиграл за карьеру не менее шести золотых медалей на зимних Олимпийских играх. Ранее это удалось конькобежке Лидии Скобликовой и лыжницам Любови Егоровой и Марит Бьёрген.

Вюст выиграла медаль на этой дистанции на пятых Олимпийских играх подряд: золото в 2010, 2018 и 2022 годах, серебро в 2014 году и бронза в 2006 году.

Японка Михо Такаги стала второй, как и на Играх 2018 года.

Медалисты

Рекорды 
До начала зимних Олимпийских игр 2022 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Ссылки 
 Конькобежный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU)